Lajoux, commune française du département du Jura
 Lajoux, commune suisse du canton du Jura

Voir aussi
 La Joux, ancienne commune suisse du canton de Fribourg